Компани́ец () — фамилия украинского происхождения, распространённая среди украинцев и евреев бывшего СССР. Другой русский вариант фамилии — Компанеец.

Этимология 
Украинское слово компанієць (легковооружённый казак) происходит от слова компанія (легкоконный гетманский полк, набиравшийся из добровольцев и нёсший, главным образом, полицейскую службу), пришедшего на Украину либо из польского (kompania) либо из итальянского (compagna) языка. Итальянское слово, в свою очередь, произошло от народнолатинского слова compānia (сообщество), образованного от слова pānis (хлеб).

Известные носители 
 Компаниец, Алексей Петрович (1916—1987) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Компаниец, Андрей Платонович — советский политический деятель. Председатель Липецкого горисполкома в 1935—1937 гг.
 Компаниец, Василий Александрович (род. 1954) — украинский политический деятель. Председатель Кировоградской областной государственной администрации в 2004—2005 гг.
 Компаниец, Иван Иванович (1921—1975) — украинский историк, исследователь истории Украины XX века, доктор исторических наук, профессор.
 Компаниец, Лидия Александровна (1914—2003) — советский и украинский поэт, сценарист, драматург.
 Компаниец, Николай Павлович (1909—1977) — советский и компартийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва.

См. также 
 Компания

Примечания

Литература 
 Соколов Я. Д. Компанеец // Соколов Я. Д. Читая брянские фамилии. — Брянск: Читай-город, 2002. — С. 231—232.
 Сомов В. П. Компанеец // Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. — : Астрель, АСТ, 2003. — С. 179.
 Фасмер М. Компания // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. II (Е — Муж) / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. — 2-е изд., стер. — М.: Прогресс, 1986. — С. 305.